Hinterau heißen folgende geographische Objekte:

 Hinterau (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hinterau (Sonnen), Ortsteil der Gemeinde Sonnen, Landkreis Passau, Bayern
 Hinterau (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinterau (Gemeinde Grundlsee), Ortslage von Grundlsee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark